John Docherty ist der Name folgender Personen:

* John Docherty (Fußballspieler, 1935) (* 1935), schottischer Fußballspieler
 John Docherty (Fußballspieler, 1940) (* 1940), schottischer Fußballspieler und -trainer
 John Docherty (Boxer) (* 1997), schottischer Boxer